Hieronymus Holzach ist der Name folgender Personen:

* Hieronymus Holzach (Schultheiss) (1540–??), Schweizer Schultheiss
 Hieronymus Holzach (Maler) (1733–1793), Schweizer Maler